Тасты (, до 2010 г. — Луговое) — аул в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр сельского округа Тасты. Код КАТО — 116653100.

География 
Аул расположен на правом берегу реки Ишим, в северо-западной части района, на расстоянии примерно 37 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — села Акмол.

Абсолютная высота — 326 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около −4,2°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,5°С. Среднемесячная температура января составляет около −14,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 390 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Садовое — на юге, село Жанаесиль — на юго-востоке, село Караменды батыра — на востоке, село Акмечеть — на западе, село Родина — на юго-западе, станция Тастак — на севере.

Через аул проходит автодорога республиканского значения — М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы; через Костанай, Астана, Караганда».

Население 
В 1989 году население аула составляло 792 человек (из них казахи — 42%, русские — 21%).

В 1999 году население аула составляло 953 человека (471 мужчина и 482 женщины). По данным переписи 2009 года, в ауле проживали 1034 человека (521 мужчина и 513 женщин).

Улицы 

 ул. Алаш
 ул. Ахмет Байтурсынулы
 ул. Бауыржан Момышулы
 ул. Береке
 ул. Бирлик
 ул. Мухтар Ауэзова
 ул. Сабыр Ниязбеков
 ул. Сакен Сейфуллин
 ул. Сарыарка

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района
Переименованные населённые пункты Казахстана